Das 2. Gebot () — третий студийный альбом немецкой индастриал группы Unheilig, выпущенный 7 апреля 2003 года.

Об альбоме 
Das 2. Gebot поступил в продажу в двух версиях — стандартной, содержащей 12 композиций, и лимитированной с бонус-диском. Обе версии вышли в обычной упаковке, в отличие от следующих альбомов «Zelluloid» и «Moderne Zeiten», для которых лимитированные версии оформлены в виде Digipak. Двухдисковая версия содержит в качестве бонуса мини-альбом «Maschine».

Список композиций 
 «Eva» («Ева») — 4:40
 «Maschine» («Машина») — 4:05
 «Gib mir mehr» («Дай мне больше») — 3:38
 «Sternenschiff» («Звездолёт») — 4:38
 «Vollmond» («Полная луна») — 6:43
 «Jetzt noch nicht» («Не сейчас») — 4:19
 «Der Mann im Mond» («Человек на луне») — 3:56
 «Schutzengel» («Ангел-хранитель») — 4:24
 «Rache» («Месть») — 4:38
 «Mona Lisa» («Мона Лиза») — 4:15
 «Krieg der Engel» («Война ангелов») — 4:05
 «Herzland» («Родина») — 3:43

Бонусный диск «Maschine»

 «Maschine [Club Edit]» — 4:14
 «Maschine [Album Version]» — 4:05
 «This Corrosion» («Эта коррозия») — 8:39
 «Maschine [Der Graf Remix]» — 5:16
 «Schleichfahrt» («Тайная прогулка») — 4:07

Альбомы 2003 года